Adélard Lanctôt (1874-1919) est un homme politique canadien.
Gustave Lanctot (1883-1975), est un écrivain, historien, journaliste et soldat québécois.
Guylaine Lanctôt est une médecin, essayiste et conférencière québécoise, engagée dans la promotion de la médecine non conventionnelle.
Jacques Lanctôt (1945- ), est un éditeur québécois et membre du Front de libération du Québec.
Louise Lanctôt est une québécoise membre du Front de Libération du Québec (FLQ).
Médéric Lanctot (1838-1877), est un avocat, un journaliste et un homme politique canadien.
Micheline Lanctôt (1947- ), est une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice et monteuse québécoise.
Robert Lanctôt (né en 1963) est un homme politique canadien.
Roch Lanctôt (1866-1929), est un homme politique canadien, député de la chambre des communes du Canada.

Voir aussi 
Lanquetot